Karlstein kan syfta på:
 11364 Karlštejn − en asteroid i huvudbältet

Geografi

Tjeckien 

 Karlštejn, köping, Mellersta Böhmen, Beroun, 
 Karlstein, slott,

Tyskland 

 Karlstein am Main – kommun i Landkreis Aschaffenburg, Bayern,